Рейхардт — немецкая фамилия

Известные носители 
 Рейхардт, Аксель Николаевич (1891—1942) — советский энтомолог.
 Рейхардт, Иоганн Фридрих (1752—1814) — немецкий композитор и писатель о музыке.